Rickards ist der Familienname folgender Personen:

 Ashley Rickards (* 1992), US-amerikanische Schauspielerin
 Emily Bett Rickards (* 1991), kanadische Schauspielerin
 Esther Rickards (1893–1977), britische Ärztin und Bürgerrechtlerin
 Harry Rickards (1843–1911), englischer Komödiant
 Jocelyn Rickards (1924–2005), britische Kostümdesignerin

 Olga Rickards (* 1952), italienische Anthropologin
 Samuel Rickards (1796–1865), englischer Kleriker
 Scott Rickards (* 1981), englischer Footballspieler

Siehe auch:

 Rickard, Richard, Richards